Homo sapiens může být:

 Homo sapiens sapiens – člověk moudrý
 Homo sapiens neanderthalensis – neandertálec

hudba
 Homo Sapiens..? – album skupiny Arakain
 Homo Sapiens (hudební skupina) – italská pop rocková kapela

Související články 
 Člověk (rozcestník)